Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de luge en categoria individual femenina que formà part del programa oficial dels Jocs.

La competició tingué lloc entre els dies 15 i 16 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Sliding Centre. Participaren un total de 29 corredores de 13 comitès nacionals diferents. Degut a la mort de Nodar Kumaritashvili el 12 de febrer durant la sessió d'entrenaments abans d'iniciar la competició oficial es decidí escurçar el recorregut de la pista per tal de disminuir la velocitat punta dels corredors.

Resum de medalles

Resultats 

NF: no finalitzà
DSQ: desqualificada

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Luge 2010: individual masculí 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Luge als Jocs Olímpics